Cipolla ist der Familienname folgender Personen:
 Bruno Cipolla (* 1952), italienischer Ruderer

 Claudio Cipolla (* 1955), italienischer Geistlicher, Bischof von Padua
 Flavio Cipolla (* 1983), italienischer Tennisspieler
 Glorianda Cipolla (* 1946), italienische Skirennläuferin
 Jason Cipolla (* 1972), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Michele Cipolla (1880–1947), italienischer Mathematiker

Cipolla steht für:

 Cipolla, Figur eines Magiers in der Novelle Mario und der Zauberer von Thomas Mann

Siehe auch:
 Chipola